Los muchachos de antes no usaban gomina puede referirse a:

 Los muchachos de antes no usaban gomina, película argentina dirigida en 1969 por Enrique Carreras,
 Los muchachos de antes no usaban gomina, película argentina dirigida en 1937 por Manuel Romero.